Nyandaga kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Nyandago (periodiskt vattendrag), Cibitoke, 
 Nyandaga (vattendrag i Burundi), Bubanza, 

Robotskapade Burundiförgreningar